El término Bundesliga (Liga Federal) es el nombre de la primera división de cualquier deporte en Austria y Alemania:

Alemania 
 Bundesliga (Alemania): primera división del fútbol.
 2. Bundesliga: segunda división del fútbol.
 German Football League: primera división del fútbol americano.
 Basketball Bundesliga: primera división de baloncesto.
 ProA (Basketball Bundesliga): segunda división de baloncesto.
 ProB (Basketball Bundesliga): tercera división de baloncesto.
 Bundesliga (Tenis de Mesa): máxima competición del tenis de mesa.
 Liga de voleibol de Alemania: primera división (bundesliga) de voleibol.
 Bundesliga (béisbol): primera división del beisbol.

Austria 
Bundesliga (Austria): primera división de fútbol.
Österreichische Basketball Bundesliga: primera división de baloncesto.